Список участников подготовки и запуска первого в мире искусственного спутника Земли — перечень военных, испытателей и специалистов, участвовавших в подготовке и запуске 4 октября 1957 года «Спутник-1», первого в мире искусственного спутника Земли.

Над созданием искусственного спутника Земли, во главе с основоположником практической космонавтики С. П. Королёвым, работали учёные М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов, М. С. Рязанский, О. Г. Ивановский, Н. С. Лидоренко, Г. Ю. Максимов, В. И. Лаппо, К. И. Грингауз, Б. С. Чекунов, А. В. Бухтияров и многие другие.

Президиум ЦК КПСС 10 октября 1957 г. (протокол № 116, пункт VIII) решил максимально возможное поощрение создателей. Указами Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1957 г. большая группа конструкторов, научных, и инженерно-технических работников, военнослужащих, рабочих и служащих была удостоена государственных, наград. Звание Героя Социалистического Труда присвоено 13 специалистам; орденом Ленина награждены 102 человека; орденом Трудового Красного Знамени — 463; орденом Красной Звезды — 132; орденом «Знак Почета» — 1042; медалью «За трудовую доблесть» — 709; медалью «За трудовое отличие» — 634. Орденами награждены предприятия, конструкторские бюро, научно-исследовательские институты, принимавшие участие в создании первого в мире искусственного спутника Земли. Высшей аттестационной комиссии разрешалось присвоить ученые степени кандидата и доктора технических наук наиболее активным участникам создания спутника без защиты ими диссертаций и представлений рефератов (Ивкин В. И. Искусственные спутники Земли проложат дорогу к межпланетным путешествиям. «Исторический архив», 2017 № 3, стр.75-83).

Выявление технических специалистов, принимавших активное участие в историческом прорыве в космос, является частью истории освоения околоземного и космического пространства. С 1977 года Комиссия РАН по разработке научного наследия пионеров освоения космического пространства проводила ежегодные академические чтения по
космонавтике, где слушались доклады в этой области исторического знания. Традиционно предметами изучения были и остаются: история деятельности отдельных предприятий, персоналии, кадровая политика в ракетнокосмической отрасли промышленности, издание воспоминаний ветеранов отрасли (Парамонов, 2021). 

 Абрамов, Абрам Яковлевич
 Абрамов, Александр Сергеевич
 Абрамов, Алексей Алексеевич
 Абрамов, Борис Михайлович
 Абрамов, Владимир Николаевич
 Абрамов, Владимир Павлович
 Абрамов, Владислав Николаевич
 Авсеенко, Владимир Ильич
 Агафонов, Анатолий Григорьевич
 Агапов, Евгений Васильевич
 Ажимов, Юрий Николаевич
 Азоркин, Александр Григорьевич
 Акимов, Виктор Фёдорович
 Аксёнов, Вячеслав Александрович
 Аксёнов, Леонид Дмитриевич
 Акуленко, Олег Александрович
 Александров, Анатолий Тимофеевич
 Александров, Будемир Александрович
 Александров, Сергей Викторович
 Александров, Прокопий Кузьмич
 Алексеев, Александр Михайлович
 Алексеев, Василий Алексеевич
 Алиев, Виктор Хусинович
 Алпеев, Николай Николаевич
 Алышевский, Владислав Емельянович
 Амплеев, Семён Алексеевич
 Андреев, Энгель Нилович
 Андреичев, Владимир Сергеевич
 Андров, Валерий Константинович
 Аникеев, Николай Васильевич
 Анисимов, Александр Максимович
 Анисимов, Дмитрий Иванович
 Анохин, Валентин Терентьевич
 Анохин, Виктор Александрович
 Антонов, Александр Иванович
 Антонов, Виктор Андреевич
 Антонов, Виктор Павлович
 Антонов, Юрий Петрович
 Антонов, Эдуард Владимирович
 Аракчеев, Иван Григорьевич
 Аристов, Лев, Васильевич
 Арсеньев, Николай Андреевич
 Атясов, Владимир Иванович
 Бабичев, Олег Григорьевич
 Бабич, Дмитрий Леонтьевич
 Бабенко, Пётр Маркович
 Багаев, Николай Николаевич
 Багаутдинов, Ильдус Гильмутдинович
 Багров, Николай Владимирович
 Байков, Борис Сергеевич
 Байтин, Владимир Иосифович
 Бакуменко, Фёдор Кузьмич
 Балагуров, Фёдор Михайлович
 Баламутенко, Александр Васильевич
 Баланчук, Трофим Трофимович
 Балашов, Константин, Степанович
 Барладин, Николай Васильевич
 Бармин, Сергей Серафимович
 Баранов, Олег Петрович
 Барышев, Анатолий Михайлович
 Батраков, Владимир Владимирович
 Батура, Георгий Гаврилович
 Батяшов, Митрофан Иванович
 Бачек, Иван Фёдорович
 Безматерных,  Михаил Макарович
 Безносов, Вениамин, Петрович
 Бегимов, Темиргали
 Беликов, Виктор Андреевич
 Беличенко, Юрий Ефремович
 Белов, Борис Кириллович
 Беловолов, Дмитрий Ильич
 Белужкин, Анатолий Анатольевич
 Белый, Виктор Иванович
 Беляев, Анатолий Александрович
 Беляев, Владимир Сергеевич
 Беляев, Владимир Васильевич
 Беляев, Евгений Лукьянович
 Берёзкин, Алексей Васильевич
 Беседин, Прокопий Дмитриевич
 Беспалов, Борис Иванович
 Биктимиров, Ульфат Мингазович
 Бирюков, Валентин Михайлович
 Блинов, Александр Григорьевич
 Блохин, Семён Степанович
 Бобренко, Александр Петрович
 Бобров, Борис Григорьевич
 Бобылев, Борис Александрович  (1924 — 1993)
 Бодров, Александр Павлович
 Бойко, Владимир Иванович
 Боков, Всеволод Андреевич
 Болдин, Николай Александрович
 Болотов, Эдуард Сергеевич
 Болховецкий Анатолий Кузьмич
 Большего, Иван Петрович
 Бондарев, Юрий Фёдорович
 Бондарев, Владимир Тимофеевич
 Бондаренко, Владимир Николаевич
 Бончковский, Юрий Вячеславович
 Борзов, Николай Евгеньевич
 Борзунов, Виктор Павлович
 Борисов, Борис Фёдорович
 Борисов, Владимир Геннадьевич
 Борисов, Николай Николаевич
 Боровиков, Генрих Васильевич
 Бородин, Василий Михайлович
 Братславский, Леонид Анисимович
 Бруднов, Юрий Петрович
 Брюшинин, Владимир Михайлович
 Будник, Пантелей Петрович
 Булгаков, Владимир Константинович
 Булимов, Александр Петрович
 Буряк, Виктор Степанович
 Буряк, Иван Тимофеевич
 Буслов, Василий Гаврилович
 Бухаров, Александр Тимофеевич
 Буцкий, Алексей Саввич (1919—2004)
 Бушмакин, Михаил Евгеньевич
 Быков, Борис Григорьевич
 Быков, Александр Николаевич
 Быков, Владимир Михайлович
 Быков, Иван Фёдорович
 Бычков, Владимир Ильич
 Вадыгулин, Ахат Адурахманович
 Вайнштейн, Александр Маркусович
 Ванюшкин, Фёдор Павлович
 Варламов, Анатолий Петрович
 Варламов, Вадим Михайлович
 Васильев, Алексей Иванович
 Васильев, Анатолий Алексеевич
 Васильев, Василий Васильевич
 Васильев, Игорь Иванович
 Васильев, Николай Васильевич
 Васильев, Николай Николаевич
 Ведененков, Евгений Михайлович
 Ведмедь, Геннадий Иванович
 Вергунов, Иван Ильич
 Веретельников, Леонид Евгеньевич
 Верхогляд Николай Николаевич
 Веселов, Виктор Григорьевич
 Ветласенин, Владимир Григорьевич
 Взнуздаев, Николай Иванович
 Винокурцев, Николай Георгиевич
 Вишневский, Вячеслав Викторович
 Вишневский, Станислав Борисович
 Вишневский, Феликс Степанович
 Владимиров, Владимир Анатольевич
 Власкин, Иван Иванович
 Власов, Виктор Иванович
 Вовк, Борис Иванович
 Вовк, Николай Митрофанович
 Вовченко, Станислав Алексеевич
 Воинов, Иван Антонович
 Войтенко, Александр Михайлович
 Волков, Александр Иванович
 Волков, Анатолий Иванович
 Волков, Геннадий Иванович
 Волков, Николай Иванович
 Вологжанин, Евгений Иосифович
 Воронежский, Александр Николаевич
 Воронин, Геннадий Николаевич
 Воронин, Иван Алексеевич
 Воронин, Юрий Александрович
 Воронков, Константин, Иванович
 Воробьёв, Борис Яковлевич
 Вяткин, Илья Александрович
 Габитов, Гумар Яруллович
 Гавриленко, Пётр Маркович
 Гавриленков, Владимир Дмитриевич
 Гаврилов, Иван Петрович
 Гаврильчик, Илья Ильич
 Гаи На Арнольд Самуилович
 Галяев, Вячеслав Иванович
 Гальцов, Тихон Александрович
 Ганжа Леонид Павлович
 Ганушкин, Владимир Алексеевич
 Гармонов, Алексей Иванович
 Гарькуша, Николай Никитич
 Герчик, Константин, Васильевич
 Гладков, Фёдор Александович
 Глотин, Дмитрий Пантелеевич
 Глушенков, Иван Алексеевич
 Глухов, Георгий Николаевич
 Гнатенко, Василий Иванович
 Годня, Николай Иванович
 Годунов, Борис Николаевич
 Голанов, Владимир Филимонович
 Головченко, Григорий Михайлович
 Голубев, Альберт Леонидович
 Гондаренко, Анатолий Александрович
 Гончаров, Виктор Иванович
 Гончаров, Владимир Кириллович
 Гончаров, Владимир Павлович
 Горбатов, Пётр Денисович
 Горбунов, Юрий Николаевич
 Гордеев, Алексаедр Александрович
 Горев, Николай Иосифович
 Горелов, Виктор Степанович
 Горелов, Виктор Дмитриевич
 Горелов, Владимир Григорьевич
 Горин, Феодосии Александрович
 Горьков, Александр Афанасьевич
 Горчаков, Евгений Григорьевич
 Горшенёв, Николай Григорьевич
 Горшков, Юрий Степанович
 Горячко, Павел Владимирович
 Гранин, Евгений Владимирович
 Графкин, Семён Иванович
 Графский, Виктор Михайлович
 Гребенщиков, Игорь Николаевич
 Гречаник Валентин Владимирович
 Грицков, Том Николаевич
 Григорьянц Рубен Мортиросович
 Гречук, Григорий Андреевич
 Громов, Герасим Иванович
 Гурьев, Николай Иванович
 Гуртовой Алексей Николаевич
 Гусев, Павел Владимирович
 Гусев, Сергей Сергеевич
 Гусев, Юрий Фёдорович
 Гуц, Виталий Васильевич
 Давиденко, Анатолий Александрович
 Давыдов, Виктор Николаевич
 Данилейко, Василий Мефодьевич
 Двинин, Александр Яковлевич
 Дзевенко, Анатолий Дмитриевич
 Дедов, Василий Иванович
 Деев, Валентин Ермолаевич
 Дементьев, Фёдор Алексеевич
 Демидкин, Иван Ильич
 Демьяненко, Николай Ефимович
 Денисенко, Георгий Антонович
 Деревяшкин, Василий Ефимович
 Дерюгин, Василий Васильевич
 Деянов, Юрий Прокофьевич
 Джакаев, Мигутдин Казематович
 Диденко, Александр Александрович
 Диденко, Николай Кузьмич
 Добролюбов, Георгий Степанович
 Должиков, Виктор Гаврилович
 Долинин, Алексей Петрович
 Донцов, Иван Бонифатьевич
 Дорогов, Вячеслав Александрович
 Дороговцев, Василий Фёдорович
 Дорохов, Вячеслав Андреевич
 Дорош, Николай Андреевич
 Дроков, Виктор Петрович
 Дрёмов, Вячеслав Павлович
 Дрёмов, Иванавдеевич
 Дунаев, Николай Андреевич
 Дундуков, Сергей Александрович
 Дягилев, Борис Матвеевич
 Егоров, Иван Александрович
 Егоров, Михаил Яковлевич
 Елисеев, Владимир Иванович
 Ерин, Алексей Григорьевич
 Ерёмин, Владислав Иванович
 Ерёмин, Пётр Иванович
 Ефремов, Фёдор Иванович
 Жигалов, Владислав Дмитриевич
 Жигальцев, Алексей Романович
 Жигачёв, Вадим Николаевич
 Житников, Леонард Алексеевич
 Житков, Владимир Николаевич
 Житнухин, Павел Васильевич
 Жирнов, Евгений Иванович
 Журавлёв, Борис Владимирович
 Журавлёв, Вениамин, Порфирьевич
 Журавлёв, Михаил Фёдорович
 Журавлёв, Фёдор Иванович
 Жупанов, Николай Филиппович
 Завалишин, Анатолий Павлович (1933-2011)
 Загребиль, Иван Андреевич
 Заец, Иван Иавнович
 Зайцев, Фёдор Иванович
 Зайцев, Юрий Фёдорович
 Заитов, Борис Вахасович
 Заозёров, Дмитрий Васильевич
 Затона Александр Петрович
 Захаров, Алексей Петрович
 Здор, Николай Фёдорович
 Зелёненький, Виталий Петрович
 Зеленин, Василий Васильевич
 Зеленов, Юрий Викторович
 Зернов, Дмитрий Матвеевич
 Зимин, Леонид Борисович
 Зиновьев, Василий Васильевич
 Злыденко, Александр Николаевич
 Золотов, Константин, Александрович
 Зубик, Всеволод Андреевич
 Зуев, Алексей Петрович
 Зуев, Илья Алексеевич
 Иванов, Богдан Михайлович
 Иванов, Борис Афанасьевич
 Иванов, Владимир Игнатьевич
 Иванов, Виталий Захарович
 Иванов, Николай Владимирович
 Иванов, Николай Иванович
 Иванов, Сергей Дмитриевич
 Иванчик, Сергей Фёдорович
 Ивлев, Анатолий Константинович
 Ильюшенко, Василий Иванович (1914-1990)
 Иньков, Геннадий Александрович
 Иногородский, Тарас Иванович
 Ионов, Виктор Павлович
 Исаев, Леонид Егорович
 Исаеня Владимир Иванович
 Ишков, Владимир Михайлович
 Кабачинов, Леонид Владимирович
 Кадыков, Леонид Григорьевич
 Казанцев, Владимир Аркадьевич
 Казаков, Василий Петрович
 Казей, Иосиф Иванович
 Казьмин, Николай Серафимович
 Каинов, Алексей Сергеевич
 Калинин, Виктор Васильевич
 Калинин, Виталий Александрович
 Калинин, Спартак Александрович
 Калиновский Виталий Николаевич
 Кальжанов, Николай Гаврилович
 Калмыков, Николай Иванович
 Калмыков, Николай Михайлович
 Канищев, Василий Илларионович
 Карабанов, Иван Платонович
 Караваев, Валентин Павлович
 Караваев, Лев, Александрович
 Караваев, Василий Иванович
 Карась, Андрей Григорьевич
 Карпенко, Павел Денисович
 Карпушко, Виктор Фёдорович
 Карчевский, Николай Николаевич
 Касаткин, Николай Емельянович
 Катаев, Владимир Иванович
 Катаев, Павел Михайлович
 Катунин, Андрей Иванович
 Кашицын, Владимир Павлович
 Кашников, Юрий Константинович
 Кирюхин, Анатолий Петрович
 Кириллов, Анатолий Семёнович
 Кириллов, Владимир Павлович
 Киселёв, Дмитрий Филиппович
 Кислов, Михаил Сергеевич
 Кисничан Александр Никитович
 Китаев, Анатолий Павлович
 Клименко, Николай Петрович
 Климов, Борис Иванович
 Климов, Борис Николаевич
 Климов, Николай Васильевич
 Климов, Владимир Васильевич
 Клыков, Юрий Фёдорович
 Клыков, Виктор Фёдорович
 Ключников, Борис Александрович
 Князев, Александр Иванович
 Кобелев, Владимир Николаевич
 Кобозев, Иван Иванович
 Коваленко, Иван Дмитриевич
 Коваль, Павел Григорьевич
 Козелл Евгений Юлианович
 Козин, Виктор Пименович
 Козьмин, Константин, Игнатьевич
 Козленко, Леонид Иванович
 Козлов, Валерий Викторович
 Козлов, Владимир Гаврилович
 Козодаев, Николай Захарович
 Козубов, Олег Григорьевич
 Колеганов, Григорий Михайлович
 Колесов, Николай Сергеевич
 Колобов, Иван Фёдорович
 Кологов, Виталий Сергеевич
 Коломиец, Василий Яковлевич
 Коломиец, Иван Михайлович
 Колосков, Василий Петрович
 Коньков, Анатолий Матвеевич
 Колтун, Михаил Павлович
 Комарницкий, Владимир Александрович
 Комаров, Герман, Александрович
 Конатонов, Юрий Андреевич
 Кондратюк Леонид Андреевич
 Коновалов, Иван Митрофанович
 Кононов, Юрий Петрович
 Коньков, Анатолий Матвеевич
 Коноплёв, Игорь Борисович
 Конохов, Валентин Захарович
 Копёнкин, Юрий Дмитриевич
 Копырюлин, Василий Семёнович
 Корешков, Анатолий Анатольевич
 Корнилов, Евгений Николаевич
 Корнеев, Сергей Дмитриевич
 Королёв, Иван Тимофеевич
 Корольков, Александр Иванович
 Коротков, Геннадий Иванович
 Корсун, Виктор Иванович
 Коршунов, Аркадий Фёдорович
 Коршунов, Владимир Евгеньевич
 Корякин, Виктор Васильевич
 Костиков, Олег Александрович
 Костин, Александр Филаретович
 Костицын Георгий Иванович
 Кострицын Александр Иванович
 Костров, Иван Павлович
 Костромин, Михаил Георгиевич
 Котов, Виктор Васильевич
 Котов, Николай Петрович
 Кот, Григорий Иванович
 Кочетов, Фёдор Фёдорович
 Кочетовский, Виктор Иванович
 Кравченко, Анатолий Семёнович
 Кравцов, Георгий Константинович
 Краскин, Владимир Борисович
 Красников, Игорь Сергеевич
 Красногирь, Василий Иванович
 Крашенников, Пётр Петрович
 Кривенков, Алексей Петрович
 Кривицкий Борис Степанович
 Кривоногов, Александр Фёдорович
 Кривошеин, Виктор Иванович
 Крот, Михаил Павлович
 Кругляк, Иван Карпович
 Круковец, Иван Михайлович
 Кругов, Рудольф Тимофеевич
 Кручинин, Владимир Иванович
 Крылов, Владимир Николаевич
 Крюков, Виталий Николаевич
 Крючков, Владимир Григорьевич
 Крючников, Николай Тимофеевич
 Ксенофонтов, Юрий Константинович
 Кудлаев, Николай Алексеевич
 Кудояров, Александр Михайлович
 Кудрявцев, Валерий Николаевич
 Кудряшов, Анатолий Иванович
 Кудряшов, Пётр Яковлевич
 Кузичкин, Владимир Иванович
 Кузнецов, Анатолий Кириллович
 Кузнецов, Александр Семёнович
 Кузнецов, Виктор Никитович
 Кузнецов, Иван Петрович
 Кузовлев, Владимир Митрофанович
 Кузовлев, Валентин Николаевич
 Кукишев, Леонтий Ильич
 Кукушкин, Герман, Степанович
 Кульга Михаил Семёнович
 Куликов, Владимир Иванович
 Кулинич, Павел Архипович
 Кулепётов, Николай Иванович
 Кулмурзаев, Раиль Даулетиярович
 Куницын, Василий Константинович
 Курашов, Виктор Александрович
 Курский, Михаил Степанович
 Курятников, Дмитрий Иванович
 Кутько, Николай Степанович
 Куценко, Георгий Данилович
 Куценко, Иван Назарович
 Кучеров, Виктор Васильевич
 Куштейко, Павел Павлович
 Кындиков, Виктор Никитович
 Лавриненко, Пётр Иванович
 Лагуткин, Владимир Алексеевич
 Лап ко, Анатолий Александрович
 Ларионов, Александр Иванович
 Ларичев, Филипп Романович
 Ларцев, Александр Иванович
 Лёвочкин, Борис Максимович
 Лебедев, Иван Иавнович
 Лебедев, Евгений Иванович
 Лебедев, Николай Иванович
 Лебедев, Павел Сергеевич
 Леванов, Константин, Иванович
 Левошин, Фёдор Михайлович
 Леонов, Василий Дмитриевич
 Леонов, Иван Алексеевич
 Леонтьев, Павел Павлович
 Леоненко, Виктор Ильич
 Лёсик Анатолий Иванович
 Лескин, Геннадий Дмитриевич
 Лесненко, Виктор Ильич
 Липин, Юрий Максимович
 Липинский, Эдуард Александрович
 Леговский, Виктор Георгиевич
 Ломакин, Василий Николаевич
 Ломов, Анатолий Алексеевич
 Лубнин, Николай Дмитриевич
 Лузгин, Аркадий Иванович
 Луковкин, Николай Андреевич
 Лукьянов, Виктор Сергеевич
 Лунин, Виктор Фёдорович
 Лунин, Юрий Иванович
 Лучко, Игорь Юрьевич
 Лычкин, Иван Михалович
 Лычков, Александр Спиридонович
 Майоров, Юрий Павлович
 Майский, Олег Иванович
 Майоров, Михаил Иванович
 Мазур, Алексей Захарович
 Мазуренко, Владимир Аксаверович
 Макаренко, Василий Филиппович
 Макаров, Николай Васильевич
 Макеев, Валентин Иванович
 Маконин, Николай Иванович
 Максимов, Геннадий Михайлович
 Малахов, Алексей Егорович
 Малкин, Александр Лазаревич
 Мальгин, Николай Яковлевич
 Малинин, Герман, Иванович
 Мальцев, Николай Ивановмч
 Мамай, Михаил Порфирьевич
 Мамакин, Валериан Николаевич
 Мамонов, Сергей Митрофанович
 Мамышев, Евгений Михайлович
 Мантулин, Михаил Ефремович
 Мануйленко, Владимир Ал^Сеевич
 Маркелов, Владимир Евгеньевич
 Марков, Альберт Андреевич
 Марков, Юрий Николаевич
 Маркушев, Михаил Алексеевич
 Маринин, Василий Иванович
 Масленников, Владислав Константинович
 Маслов, Фёдор Алексеевич
 Матвиевский, Феофан Ефимович
 Матрёнин, Александр Сергеевич
 Медведев, Юрий Михайлович
 Медников, Юрий Георгиевич
 Мельник, Фёдор Ферапонтович
 Мельников, Николай Петрович
 Мельянцев, Евгений Николаевич
 Мерзляков, Николай Григорьевич
 Меркулов, Дмитрий Егорович
 Метёлкин, Анатолий Иванович
 Механич, Мин (Мина) Анисимович
 Милюков, Александр Харитонович
 Миров, Виктор Николаевич
 Миронов, Анатолий Александрович
 Миронов, Иван Максимович
 Митрофанов, Сергей Тимофеевич
 Михайлов, Валентин Алексеевич
 Михайлов, Олег Викторович
 Мищенко, Виктор Васильевич
 Моисеев, Валентин Игнатьевич
 Моисеев, Николай Филиппович
 Мокеев, Михаил Яковлевич
 Мордвин, Виктор Алексеевич
 Морковин, Владимир Петрович
 Морозов, Александр Александрович
 Морозов, Василий Алексеевич
 Морозов, Михаил Иванович
 Морозов, Евгений Львович
 Морякин, Владимир Афанасьевич
 Москвичёв, Вадим Леонидович
 Мосолов, Владимир Михайлович
 Моисеев, Николай Филиппович
 Мрыхин, Владимир Петрович
 Музыка Сергей Петрович
 Мурзин, Станислав Юрьевич
 Муриков, Владимир Ильич
 Мушко, Василий Сергеевич
 Назаров, Юрий Григорьевич
 Найдёнов, Владимир Васильевич
 Наступнев, Михаил Филиппович
 Небедня, Иван Кирчеевич
 Неделько, Александр Григорьевич
 Недобежкин, Владимир Алексеевич
 Негробов, Алексей Владимирович
 Неманов, Владимир Петрович
 Немец Василий Артемьевич
 Немцев, Пётр Васильевич
 Несмеянов, Иван Алексеевич
 Нестеров, Анатолий Яковлевич
 Нестеренко, Алексей Иванович
 Нестеренко, Василий Иванович
 Нестерович, Геннадий Степанович
 Нечаев, Анатолий Михайлович
 Нечесанов, Аркадий Васильевич
 Никиташ, Станислав Иванович
 Никитин, Александр Сергеевич
 Никитин, Владимир Иванович
 Никифоров, Геннадий Иванович
 Николаев, Александр Васильевич
 Николаев, Александр Георгиевич
 Николаев, Анатолий Алексеевич
 Николаев, Аркадий Николаевич
 Николаев, Виктор Мартынович
 Николаев, Владимир Иванович
 Николаев, Геннадий Михайлович
 Николаев, Константин, Иванович
 Николаев, Лев, Александрович
 Николаев, Юрий Степанович
 Николаёнок, Владимир Адамович
 Никулин, Владимир Алексеевич
 Никулин, Пётр Михайлович
 Ничков, Геннадий Архипович
 Новак, Иван Антонович
 Новак, Михаил Андреевич
 Новиков, Геннадий Степанович
 Новиков, Станислав Аркадьевич
 Новиков, Эрик Вадимович
 Ноздрин, Сергей Степанович
 Носов, Александр Иванович
 Обидовский, Николай Иванович
 Овчаренко, Григорий Алексеевич
 Овчинников, Виктор Александрович
 Огрызко, Степан Самойлович
 Озимин, Сергей Дмитриевич
 Оргунов, Валерий Захарович
 Орлов, Геннадий Леонтьевич
 Орлов, Павел Григорьевич
 Осьминин, Николай Николаевич
 Остапенко, Яков, Яковлевич
 Осташев, Евгений Ильич
 Отченашев, Дмитрий Ефимович
 Павленко, Григорий Иванович
 Павленко, Григорий Павлович
 Павлов, Николай Петрович
 Павлов, Станислав Николаевич
 Павлов, Эдуард Константинович
 Пальчук, Георгий Аксентьевич
 Пантюхов, Владимир Сидорович
 Парамонов, Анатолий Григорьевич
 Патиченко, Александр Тимофеевич
 Патрушев, Владимир Семёнович
 Пахальчук, Фёдор Иванович
 Пахомов, Анатолий Александрович
 Пашков, Александр Андреевич
 Пашков, Эрнест Васильевич
 Пекин, Михаил Павлович
 Перепелов, Юрий Михайлович
 Переплётчиков, Пётр Кузьмич
 Петелин, Юрий Петрович
 Петров, Дмитрий Максимович
 Петров, Иван Васильевич
 Петров, Николай Трофимович
 Петухов, Владимир Иванович
 Петушков, Василий Иванович
 Петушков, Владимир Иванович
 Печёнкин, Виктор Васильевич
 Пигозин, Алексей Алексеевич
 Плахотин, Андрей Иванович
 Плеханов, Николай Захарович
 Плотников, Ивантихонович
 Плотников, Яков, Архипович
 Писанко, Николай Сергеевич
 Писанов, Иван Иванович
 Писаренко, Виктор Николаевич
 Пищела Андрей Петрович
 Погодин, Иван Иванович
 Погонин, Василий Иванович
 Поливанов, Тимофей Ефимович
 Полозов, Павел Петрович
 Полунин, Алексей Тимофеевич
 Полуэктов, Алексей Степанович
 Поляков, Виктор Александрович
 Поляков, Юрий Иванович
 Пономарёв, Александр Иванович
 Пономаренко, Иван Петрович
 Попов, Владимир Александрович
 Порошков, Владимир Владимировы
 Поцелуев, Александр Васильевич
 Приходько, Валентин Фёдорович
 Прищепа Анатолий Минович
 Проворотов, Владимир Иванович
 Прошлецов, Николай Михайлович
 Пустобаев, Геннадий Николаевич
 Пушкин, Фёдор Егорович
 Пругло Иван Андриянович
 Пьянов, Александр Павлович
 Пышкин, Александр Михайлович
 Радкевич, Фёдор Максимович
 Радюкин, Александр Николаевич
 Разводов, Александр Дмитриевич
 Раздумин, Игорь Михайлович
 Разумовский, Семён Семёнович
 Ракивненко, Сергей Иванович
 Ракитин, Владимир Николаевич
 Ракитин, Геннадий Дмитриевич
 Ратаев, Михаил Васильевич
 Резников, Михаил Петрович
 Редичкин, Леонид Захарович
 Редька Василий Яковлевич
 Редькин, Василий Григорьевич
 Репрынцев, Алексей Иванович
 Реут, Бронислав Иванович
 Романенко, Виталий Алексеевич
 Романовский, Михаил Аркадьевич
 Рублёв, Павел Андреевич
 Рубцов, Александр Иванович
 Рудник Василий Иванович
 Рудов, Николай Васильевич
 Русин, Валентин Павлович
 Ручкин, Виктор Викторович
 Рыбьяков, Владимир Ильич
 Рыжков, Владимир Прокопьевич
 Рыжов, Геннадий Андреевич
 Рызлейцев, Александр Григорьевич
 Рябинин, Юрий Иванович
 Рябиновский, Борис Матвеевич
 Рябов, Николай Васильевич
 Ряжских, Александр Александрович
 Сабинин, Павел Петрович
 Савинский, Василий Васильевич
 Савин, Георгий Николаевич
 Сависько, Иван Григорьевич
 Саввон, Иван Васильевич
 Садовой, Григорий Афанасьевич
 Сакунов, Андрей Васильевич
 Самусенко, Владимир Сергеевич
 Сальников, Александр Васильевич
 Сальников, Василий Никонорович
 Салтыков, Михаил Иванович
 Самонов, Владимир Иванович
 Самченко, Николай Денисович
 Санченко, Константин, Иванович
 Саранчик, Василий Васильевич
 Сатыр, Михаил Ильич
 Сафонов, Александр Павлович
 Сафронов, Владимир Петрович
 Сахаров, Николай Михайлович
 Сахаров, Юрий Павлович
 Сачко, Николай Васильевич
 Свищёв, Владлен Валерьянович
 Свотин, Пётр Петрович
 Северюхин, Игорь Иванович
 Седеньков, Владимир Иванович
 Седов, Анатолий Павлович
 Семёнов, Николай Леонидович
 Семикин, Анатолий Петрович
 Сенников, Василий Дмитриевич
 Сентюрин, Юрий Васильевич
 Сергеев, Александр Семёнович
 Сергеев, Виктор Александрович
 Сергеев, Вячеслав Фёдорович
 Сергеев, Пётр Павлович
 Сериков, Александр Фёдорович
 Серых Анатолий Борисович
 Сивов, Виктор Андреевич
 Сиволобов, Николай Никифорович
 Сидоренко, Иван Тимофеевич
 Сизов, Игорь Михайлович
 Сизов, Николай Иванович
 Силаков, Кузьма Гаврилович
 Силин, Николай Дмитриевич
 Силкин, Александр Дмитриевич
 Симатов, Вениамин, Петрович
 Симоненко, Валентин Александрович
 Синеколодецкий, Николай Петрович
 Синюков, Сергей Митрофанович
 Скипин, Иван Михайлович
 Скопинцев, Владимир Степанович
 Скрыльник Алексей Григорьевич
 Слабинский, Николай Петрович
 Слепухов, Михаил Павлович
 Слободчиков, Иван Григорьевич
 Слюсарь Иван Васильевич
 Смертин, Геннадий Егорович
 Смертин, Евгений Андреевич
 Смирнов, Александр Михайлович
 Смирнов, Евгений Петрович
 Смолин, Павел Кондратьевич
 Соколов, Александр Иванович
 Соколов, Виталий Григорьевич
 Соколовский, Иван Дмитриевич
 Соколик Павел Иванович
 Солнышков, Вадим Александрович
 Соловьёв, Александр Васильевич
 Соловьёв, Виктор Фёдорович
 Сомов, Георгий Михайлович
 Сорокин, Виктор Иванович
 Стадниченко, Иван Дмитриевич
 Староверов, Михаил Васильевич
 Стекольщиков, Александр Иванович
 Степаненко, Иван Антонович
 Степанов, Александр Владимирович
 Степанов, Владимир Николаевич
 Столбовой Борис Николаевич
 Странев, Юрий Александрович
 Стрельников, Фёдор Иванович
 Сударкин, Владимир Алексеевич
 Суслов, Николай Михайлович
 Сусоров, Николай Андреевич
 Сурков, Михаил Тихонович
 Сухин, Иван Иванович
 Слюсарь, Иван Витальевич
 Талалаев, Василий Петрович
 Таран, Михаил Григорьевич
 Тарабукин, Генрих Иванович
 Тарасов, Алексей Фёдорович
 Тарасов, Борис Иванович
 Тарасов, Василий Павлович
 Тардов, Юрий Сергеевич
 Тевелев, Алексей Петрович
 Терентьев, Егор Григорьевич
 Терещенко, Василий Петрович
 Тиклин, Владимир Васильевич
 Титов, Сергей Дмитриевич
 Тихомиров, Борис Васильевич
 Ткаченко, Леонид Павлович
 Топтунов, Фёдор Данилович
 Тращенков, Иван Денисович
 Туляков, Михаил Иванович
 Туманов, Александр Фёдорович
 Тупицын Вениамин, Васильевич
 Тютюнник, Иван Андреевич
 Тягунов, Николай Николаевич
 Удалов, Юрий Александрович
 Удальцов, Александр Иванович
 Удинцев, Игорь Степанович
 Успенко, Юрий Николаевич
 Уханов, Борис Фёдорович
 Ухин, Валентин Николаевич
 Ушаков, Николай Саввич
 Ушаков, Олег Зиновьевич
 Федоренко, Геннадий Михайлович
 Федорина Николай Павлович
 Фёдоров, Евгений Иванович
 Фёдоров, Юрий Иванович
 Федосеенко, Андрей Герасимович
 Фенога Иван Павлович
 Феофанов, Николай Александрович
 Фесенко, Пётр Маркович
 Филатов, Анатолий Тимофеевич
 Филин, Валентин Викторович
 Филиппов, Геннадий Иванович
 Филиппов, Николай Сергеевич
 Фомин, Михаил Андреевич
 Фролов, Евгений Ефимович
 Фунтов, Александр Иванович
 Халдеев, Юрий Николаевич
 Хапанков, Николай Петрович
 Харитонов, Иван Илларионович
 Харитонов, Михаил Васильевич
 Харламов, Александр Иванович
 Харьковский, Дмитрий Гордеевич
 Хильченко, Владимир Яковлевич
 Хмелёв, Олег Петрович
 Ходаковский, Анатолий Иванович
 Холин, Вадим Анатольевич
 Холодов, Борис Михайлович
 Хорошилов, Дмитрий Алексеевич
 Хотинский, Василий Николаевич
 Храпачёв, Виктор Васильевич
 Цветаев, Борис Николаевич
 Цветков, Алексей Яковлевич
 Цехановский, Борис Григорьевич
 Цуркан Владимир Михайлович
 Чалых Юрий Дмитриевич
 Часовских, Павел Митрофанович
 Чекунов, Борис Семёнович
 Челышев, Евгений Ефимович
 Черенков, Иван Иванович
 Черёмухин, Николай Николаевич
 Черленяк, Николай Михайлович
 Черненко, Николай Семёнович
 Черников, Павел Изакилович
 Черницкий, Виктор Васильевич
 Чернуха, Михаил Николаевич
 Чёрный, Пётр Карпович
 Чёрный, Павел Иванович
 Черных,  Виталий Азарьевич
 Черняев, Александр Иванович
 Чиликов, Ювеналий Сергеевич
 Чугунов, Михаил Иванович
 Чуев, Пётр Николаевич
 Чукарин, Василий Иванович
 Чуловский, Игорь Константинович
 Чупахин, Юрий Николаевич
 Чурсин, Сергей Пименович
 Чухлеб, Пётр Иванович
 Шабанов, Леонид Ефимович
 Шабанов, Вячеслав Иванович
 Шавров, Вячеслав Иванович
 Шайфудинов, Вагис Абрамович
 Шалдаев, Евгений Сергеевич
 Шамеев, Габдулхат Муллахметович
 Шапоров, Николай Михайлович
 Шарапов, Валентин Никифорович
 Шахматов, Виктор Алексеевич
 Швыдкой, Николай Константинович
 Шевляков, Яков, Семёнович
 Шевченко, Владимир Прокофьевич
 Шевчук, Николай Афанасьевич
 Шейман, Михаил Иосифович
 Шепелев, Павел Митрофанович
 Шерстнёв, Геннадий Дмитриевич
 Шергин, Юрий Васильевич
 Шигильчев, Михаил Иванович
 Шитиков, Владимир Михайлович
 Шмончев, Юрий Петрович
 Шпанов, Борис Александрович
 Штупин, Михаил Иванович
 Шульженко, Виктор Васильевич
 Шутов, Василий Николаевич
 Щелкунов, Николай Степанович
 Щепетов, Владимир Николаевич
 Щепкин, Владлен Афанасьевич
 Юдаев, Иван Сергеевич
 Юдин, Борис Григорьевич
 Юдин, Михаил Александрович
 Юрис, Александр Фёдорович
 Юсов, Герман, Васильевич
 Юрченко, Виктор Иванович
 Ягубов, Искра Сергеевич
 Ядрышников, Семён Иванович
 Яковчик, Вилен Иванович
 Яловко, Юрий Гаврилович
 Яроцкий Леонид Алексеевич
 Ярко, Владимир Кузьмич
 Ярцев, Василий Юрьевич
 Яшков, Василий Игнатьевич
 Ященко, Борис Сергеевич

Примечания

Ссылки 

 Список участников, подготовки и запуска первого искусственного спутника земли на портале cosmoworld.ru

Литература 
 Буданов А. В. Кадровая политика советского государства в ракетостроительной отрасли в 1957—1962 гг. // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2018. № 6. С. 97-120.
 Задача особой государственной важности. Из истории создания ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск стратегического назначения (1945—1959 гг.) : сб. док. / сост.: В. И. Ивкин, Г. А. Сухина. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010.
 Парамонов, В. Н. Отечественная историография истории освоения околоземного и космического пространства: проблемы становления / В. Н. Парамонов // Память о прошлом — 2021 : Сборник научных трудов. X Cамарский историко-архивный форум, посвященный 60-летию полета Ю. А. Гагарина в космос, Самара, 15-20 апреля 2021 года. — Самара: Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив в г. Самаре», 2021. — С. 63-66. — EDN ERVVPZ.
1957 год в космонавтике
Программа «Спутник»